Pregnenolon se može odnositi na:

 Pregnenolon (pregn-5-en-3β-ol-20-on)
 3β-Dihidroprogesteron (pregn-4-en-3β-ol-20-on)
 3α-Dihidroprogesteron  (pregn-4-en-3α-ol-20-on)

Vidi još 
 Progesteron
 Pregnanolon